wyprawa – podróż w celu naukowym, turystycznym, wojennym
 wyprawy krzyżowe = krucjaty
 wyprawa – zespół, ekipa podróżników
 wyprawa małżeńska
 wyprawa – garbowanie
 „Wyprawa” – tytuł pierwszego tomu powieści Władca Pierścieni
 Wyprawa po magiczne serce – film animowany z 2008 roku

Zobacz też 

 wyprawka